Zupa oder Župa steht für:

 Župa, slawischer Name für Gespanschaft, Verwaltungseinheit
 Župa (Trebinje), Ort in der Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina 
 Zupa (1974), ein Experimentalfilm von Zbigniew Rybczyński aus dem Jahr 1974

Župa ist der Familienname folgender Personen:

 Nika Župa (* 1994), kroatische Leichtathletin